Il doppio dello State Farm Women's Tennis Classic 2000 è stato un torneo di теніс facente parte del WTA Tour 2000.

Il torneo di doppio si è fermato prima della 2ª півфінал.

Сіяні пари 

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
 Ліндсі Девенпорт /  Анна Курникова (півфінал)

 Мартіна Хінгіс /  Марі П'єрс (півфінал)
 Жулі Алар /  Ай Суґіяма (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

State Farm Women's Tennis Classic